Юрий Блохин:
 Блохин, Юрий Витальевич (род. 1944) — советский политический деятель.
 Блохин, Юрий Владимирович (род. 1952) — советский хоккеист.
 Блохин, Юрий Дмитриевич (1932—1993) — российский авиаконструктор, заместитель главного конструктора НПО «Молния» Минавиапрома СССР.
 Блохин, Юрий Михайлович (1934—1982) — токарь Савёловского Машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда.
 Блохин, Юрий Николаевич (1947—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.